Antonieta de Borbón-Vendome (Ham, 25 de diciembre de 1494-Joinville, 22 de enero de 1583), hija de Francisco de Vendôme y de María de Luxemburgo, Condesa de Vendôme. Fue madre de María de Guisa y por lo tanto abuela de María I de Escocia.

Biografía 
Era hija de Francisco de Borbón-Vendôme y de María de Luxemburgo-Saint-Pol. Se interesó en la administración de las bastas posesiones de la familia que circundaban el palacio de Joinville. Aconsejó a su hija María de preocuparse por el gobierno de Escocia, del cual era regente por cuenta de su hija María Estuardo. Escocia se encontraba inundada de luchas internas entre las muchas facciones de nobles familias.

Cuando muy joven María Estuardo llegó a Francia para ser casada en el futuro con el Delfín Francisco de Valois, hijo del rey Enrique II de Francia y de Catalina de Médici, solía pasear en compañía de su abuela y de otros parientes de su madre ausente. 

Antonieta murió 4 años antes que su nieta fuera decapitada, a los 89 años.

Matrimonio e hijos 
Se casó con Claudio I de Guisa a la edad de 16 años con quien tuvo los siguientes hijos:
 María (1515 - 1560), casada con el Rey Jacobo V de Escocia.
 Francisco (1519 - 1563), segundo Duque de Guisa;
 Luisa (1520 - 1542), casada con Carlos I, Duque de Arschot en 1541.
 Renata (1522 - 1602), abadesa de San Pedro de Reims.
 Carlos (1524 - 1574), Duque de Chevreuse, Arzobispo de Reims y Cardenal de Lorena.
 Claudio, Duque de Aumale (1526 - 1573);
 Luis (1527 - 1578), Cardenal.
 Felipe (1529 - 1529).
 Pedro (1530).
 Antonia (1531 - 1561), Abadesa de Faremoutier.
 Francisco (1534 - 1563), Prior de Francia de la Orden de Malta.
 Renato, Marqués de Elbeuf (1536 - 1566).

A la muerte de su marido Claudio, en 1550, hizo erigir un monumento funerario para su pareja en la colegiata de Saint-Laurent de Joinville, ahora destruida. Los dibujos del conjunto y el detalle de los bajorrelieves fueron proporcionados por il Primaticcio. Ahora se conservan en el Museo del Louvre.

Ascendencia

Bibliografía 
Antonia Fraser. Maria Stuart. Milán, Oscar Mondadori,1998.ISBN 88-04-45372-9

Enlaces externos 

Casa de Borbón-Vendôme
Casa de Borbón en Francia
Borbon Vendome, Antonieta
Nobles francesas del siglo XIV
Condesas de Francia del siglo XV